Архитекту́ра проце́ссора — количественная составляющая компонентов микроархитектуры вычислительной машины (процессора компьютера) (например, регистр флагов или регистры процессора), рассматриваемая IT-специалистами в аспекте прикладной деятельности.

С точки зрения:
 программиста — совместимость с определённым набором команд (например, процессоры, совместимые с командами Intel x86), их структуры (например, систем адресации или организации регистровой памяти) и способа исполнения (например, счётчик команд).
 аппаратной составляющей вычислительной системы — это некий набор свойств и качеств, присущий целому семейству процессоров (иначе говоря — «внутренняя конструкция», «организация» этих процессоров).

Имеются различные классификации архитектур процессоров как по организации (например, по количеству и сложности отдельных команд: RISC, CISC; по возможности доступа команд к памяти), так и по назначению (например, специализированные графические, математические или предназначенные для цифровой обработки сигналов).

См. также 
 Режим работы процессора
 Микроархитектура
 Система команд
 Список систем команд
 Архитектура набора команд
 Процессор
 Микропроцессор
 Вычислительный конвейер
 Ядро микропроцессора
 Многоядерный процессор
 Многопроцессорность
 Многопоточность

Примечания

Ссылки 

 Евгений Музыченко, FAQ по процессорам семейства x86, 1996-2001
 Станислав Гарматюк, Современные десктопные процессоры архитектуры x86: общие принципы работы (x86 CPU FAQ 1.0) / iXBT.com, 2006
 Обзор микроархитектур современных десктопных процессоров, часть 1
 Обзор микроархитектур современных десктопных процессоров, часть 2
 Обзор микроархитектур современных десктопных процессоров, часть 3
 Эволюция микропроцессорных архитектур

Технологии процессоров